Ватолино — название населённых пунктов в России:
 Ватолино — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Ватолино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Ватолино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Ватолино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Ватолино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Ватолино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Вотолино